Fritz Reuter (dichter) (1810-1874), een dichter uit Noord-Duitsland die een grote bijdrage heeft geleverd aan de Nedersaksische literatuur
 Fritz Reuter (arts) (1875-1959), een Oostenrijks forensisch arts
 Fritz Reuter (kunstschilder) (1895-1971), een Duitse schilder
 Fritz Reuter (componist) (1896-1963), een Duitse muziekpedagoog en -theoreticus en componist
 Fritz Reuter (politicus, 1900) (1900-1968), een Duits politicus (SED) en burgemeester
 Fritz Reuter (politicus, 1911) (1911-2000), een Duits politicus (KPD/SED) en verzetsstrijder
 Fritz Reuter (geschiedkundige) (1929-2021), een Duits archivaris en historicus